Esistono più comuni francesi con questo nome

Cravant – Loiret
Cravant – Yonne